

Titres 

 Nikki ou Nikki bungaku est un genre littéraire japonais proche du journal intime, qui émerge à partir de l'époque de Heian.
 Kagerō nikki, classique de la littérature japonaise.
 Nikki est une sitcom américaine avec Nikki Cox.

Toponyme 
 Nikki est une commune du nord du Bénin dans le département du Borgou.
Nikki est un ancien royaume du nord du Bénin.

Pseudonyme

Personnalités réelles 

 Nikki est le nom de scène de Nicole Theriault, une chanteuse américaine (1973-) ;
 Nikki Cox (1978-), actrice et danseuse américaine ;
 Nikki Roxx (1979-), ancienne catcheuse américaine ;
 Nikki Rhodes (1982-), actrice pornographique américaine.

Personnages de fiction 
 , personnage de super-héroïne de Marvel Comics, membre des Gardiens de la Galaxie ;
 , personnage de D. C. Thomson & Co. ;
 Nikki et Paulo, personnages de Lost : Les Disparus ;
 Nikkî : un personnage de Dragon Ball créé en 1989.

Prénom